Sukawera kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukawera (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 108,29), Jawa Barat, 
 Desa Sukawera (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 108,31), Jawa Barat, 
 Desa Sukawera (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 108,29), Jawa Barat, 
 Desa Sukawera (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 108,33), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar